Суперкубок Китаю з футболу 2013  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2013 року між чемпіоном Китаю і володарем кубка Китаю клубом Гуанджоу Евергранд та віце-чемпіоном Китаю клубом Цзянсу Сайнті.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2013
Китай
Лютий 2013
2013 у китайському спорті